Juha-Matti Matias Ruuskanen (ur. 24 lipca 1984 w Kuopio) – fiński skoczek narciarski, reprezentant klubu Puijon Hiihtoseura.

Jest zawodnikiem zaplecza pierwszej kadry fińskiej. Po serii udanych występów w Pucharze Kontynentalnym (kilka miejsc na podium) został w styczniu 2004 powołany do kadry w Pucharze Świata i czterokrotnie zdołał zdobyć pucharowe punkty – w Libercu (dwukrotnie), Zakopanem i Hakubie. W konkursie w Hakubie uplasował się na 6. miejscu.

W sierpniu 2005 znalazł się w składzie zespołu fińskiego, który zajął 2. miejsce w zawodach drużynowych Letniego Grand Prix w Hinterzarten.

Swój rekord życiowy, wynoszący 178 metrów ustanowił w Planicy w 2008.

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2003/2004: 44.
 sezon 2008/2009: 82.
 sezon 2010/2011: 67.

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Turniej Nordycki (Skandynawski)

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2004 – 56.

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2005 – 26.
 2010 – 75.
 2011 – 62.

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Lotos Poland Tour 
 2011 – 55.

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1998/1999: 123.
 sezon 1999/2000: 31.
 sezon 2001/2002: 263.
 sezon 2002/2003: 27.
 sezon 2003/2004: 16.
 sezon 2004/2005: 85.
 sezon 2005/2006: 79.
 sezon 2006/2007: 45.
 sezon 2007/2008: 60.
 sezon 2009/2010: 119.
 sezon 2010/2011: 32.

Miejsca na podium konkursów Pucharu Kontynentalnego 
  Ruka – 27 marca 1999 (2. miejsce)
  Trondheim – 11 grudnia 1999 (1. miejsce)
  Rovaniemi – 24 marca 2000 (2. miejsce)
  Ruka – 26 marca 2000 (2. miejsce)
  Ishpeming – 2 marca 2003 (2. miejsce)
  Seefeld – 1 stycznia 2004 (3. miejsce)
  Planica – 3 stycznia 2004 (2. miejsce)
  Planica – 4 stycznia 2004 (3. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2003: 68.
 2005: 20.

Miejsca na podium konkursów Letniego Pucharu Kontynentalnego 
  Velenje – 8 lipca 2005 (3. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2007/2008: 22.

Miejsca na podium konkursów FIS Cup 
  Kuopio – 26 stycznia 2008 (1. miejsce)
  Kuopio – 27 stycznia 2008 (3. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Sylwetka zawodnika (z fotografią)
 FIS-Ski – biographie – RUUSKANEN Juha-Matti, fis-ski.com, 

Fińscy skoczkowie narciarscy
Ludzie urodzeni w Kuopio
Urodzeni w 1984